Промкомбинат

 сокр. от промышленный комбинат
 Промышленный район Промкомбинат, Южный, Ревда, городской округ Ревда, Свердловская область
 Промышленный район Промкомбинат, Атяшево, Атяшевский район, Мордовия
 Промышленный район Промкомбинат, Ахметовское сельское поселение, Лабинский район, Краснодарский край
 Промышленный район Промкомбинат, городское поселение Нерехта, Нерехтский район, Костромская область
 Промкомбинат (Удмуртия) — посёлок в Удмуртии, Указом Президиума Верховного Совета УАССР от 16 января 1965 года передан в Новозятцинский сельсовет
 Промкомбинат — село в Амгинском улусе Якутии России. Входит в состав Чапчылганского наслега.